Села:
 Нова Миколаївка — Вінницька область, Немирівський район
 Нова Миколаївка — Рівненська область, Дубенський район
 Нова Миколаївка — Харківська область, Барвінківський район

Див. також 
 Миколаївка
 Стара Миколаївка